Открытый чемпионат Окленда по теннису 2016 — 48-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и 31-й у женщин, проводящегося в новозеландском городе Окленд и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250 у мужчин и частью WTA Тура в рамках международной категории турниров у женщин.

В 2016 году турнир прошёл с 4 по 9 января у женщин и 11 по 16 января. Соревнование входило в подготовительную серию турниров к Открытому чемпионату Австралии.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Иржи Веселый
 в женском одиночном разряде —  Винус Уильямс
 в мужском парном разряде —  Равен Класен и  Леандер Паес
 в женском парном разряде —  Роберта Винчи и  Сара Эррани

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 7 в мире на тот момент), а вторым ещё один представитель Топ-10 Жо-Вильфрид Тсонга. Прошлогодний чемпион Иржи Веселый защищал свой титул, однако уже в первом раунде проиграл восьмому номеру посева Роберто Баутисте Агуту. Феррер и Тсонга в свою очередь смогли дойти где полуфинала, где оба завершили выступление. Испанец проиграл Джеку Соку, а француз Баутисте Агуту. В решающем матче Баутиста Агут смог обыграть Сока и завоевать главный приз.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала его прошлогодняя победительница Винус Уильямс (№ 7 в мире). Американка выбыла уже в первом раунде, проиграв представительнице России Дарье Касаткиной. В итоге победу на турнире одержала ещё одна теннисистка из США Слоан Стивенс, посеянная под пятым номером. В финале она переиграла немку Юлию Гёргес.

В мужском парном разряде прошлогодние чемпионы Равен Класен и Леандер Паес не защищали свой титул. Победу одержала несеянная пара Майкл Винус и Мате Павич. В финале они обыграли четвёртых номеров посева Эрика Буторака и Скотта Липски. Таким образом, Винус стал первым представителем Новой Зеландии с 2010 года, который одержал победу на домашнем турнире в любом из разрядов у мужчин и женщин.

Парный приз у женщин достался дуэту из Бельгии Элизе Мертенс и Ан-Софи Местах. Они обыграли в решающем матче Данку Ковинич и Барбору Стрыцову. Прошлогодние победительницы турнира Роберта Винчи и Сара Эррани не защищали титул.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Роберто Баутиста Агут обыграл  Джек Сока со счётом 6-1, 1-0 — отказ.
 Баутиста выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Сок сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Р. Баутиста
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= И. Веселый
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Д. Янг
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Ф. Тирни
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= А. Бедене
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=610
| RD1-score05-3=1r
| RD1-seed06=
| RD1-team06= С. Куэрри
| RD1-score06-1=65
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= Ф. Фоньини
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=7
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Ж. Соуза
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=63

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Т. де Баккер
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= А. Рамос
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Ф. Кольшрайбер
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Б. Беккер
| RD1-score14-1=68
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= Р. Баутиста
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Д. Янг
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=63
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= С. Куэрри
| RD2-score03-1=68
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Дж. Изнер 
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=64
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=6
| RD2-team05= Ф. Фоньини
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Т. де Баккер
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Ф. Кольшрайбер
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Ж.-В. Тсонга 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= Р. Баутиста
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Дж. Изнер 
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=6
| RD3-team03= Ф. Фоньини
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=64
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Ж.-В. Тсонга 
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=8
| RD4-team01= Р. Баутиста
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= Ж.-В. Тсонга
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=63
| RD4-score02-3=4
}}

 Финал 

 Женщины. Одиночный турнир 
  Слоан Стивенс обыграла  Юлию Гёргес со счётом 7-5, 6-2.
 Стивенс выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Гёргес сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Финал 

 Женщины. Парный турнир 
  Элизе Мертенс /  Ан-Софи Местах''' обыграли  Данку Ковинич /  Барбору Стрыцову со счётом 2-6, 6-3, [10-5].
 Мертенс выиграла дебютный титул в туре ассоциации.
 Местах выиграла 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Окленда

 WTA Тур 2016 года
 Мировой тур ATP 2016 года

 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2016 года
2016